Superstar est un mot anglais désignant une personne célèbre ayant une grande popularité.

Musique

 Superstar est un album du chanteur jamaïcain Dennis Brown (1973).
 Superstar est une chanson du groupe américain Sonic Youth.
 Superstar est une chanson du groupe français Superbus (2002).
 Superstar est une chanson de la chanteuse anglaise Jamelia (2003).
 Superstar est un album du groupe roumain Activ (2005).
 Superstar (Süper Star) est une chanson de la chanteuse turque Sibel Tüzün, représentante de la Turquie au Concours Eurovision de la chanson 2006.
 Superstar, (That's What you are) est une chanson du groupe The Merrymakers (2008).
 Superstar est une chanson de la chanteuse américaine Madonna (2012).
 Princess Superstar : artiste américaine

Cinéma et télévision
 Superstar (1984), série télévisée espagnole réalisée par Fernando Navarrete. 
 Superstar (1999), film américain réalisé par Bruce McCulloch.
 Superstar (2000), épisode de la  de Buffy contre les vampires.
 Superstar (2001), film népalais réalisé par Anish Koirala.
 Superstar est le titre original de l'épisode 17 de la saison 3 (titre français : Championne) de la série américaine Cold Case en 2006.
 Superstars (2009-...), émission de catch produite par la World Wrestling Entertainment (WWE).
 Superstar (2012), film français réalisé par Xavier Giannoli.
 Superstar (2012), un concours de chant télévisé britannique ayant pour récompense le premier rôle dans une adaptation de Jesus Christ Superstar

Littérature
 Superstars est le second roman de la romancière française Ann Scott.

Autres
 Superstar est un modèle de chaussure de sport (basket) de la marque Adidas, fabricant de chaussures de sport, popularisé dans la fin des années 1980.
 La Superstar est un navire de la compagnie estonienne Tallink.
 Les Sims : Superstar est un add-on du jeu vidéo Les Sims.
 Le Super-Star est un pistolet semi-automatique fabriqué par Star Bonifacio Echeverria S.A. 
 L'effet superstar

Homonymie de titre